Сезон 2007-08 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 15-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдруге стала Славія (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Слован (Ліберець) взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як фіналіст Кубку Чехії з футболу 2007—2008.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2007-2008
Чехія
Чехія